Rally Point ou RallyPoint peut faire référence à :

 , une plateforme de réseautage professionnel pour la communauté militaire américaine.
 Rally Point (roman), un roman fantastique de David Sherman.
 Rally Point, une série de jeux vidéo de courses en ligne créée par Xform games.